Дом по соседству () — американский триллер 2002 года, режиссёр Джон Траволта
 Дом по соседству () — американский фильм ужасов 2006 года, режиссёр Джефф Вулнаф
 Дом по соседству () — американский телесериал 2011 года, режиссёр Луис Мансо